Al dente (от  — «на зуб»; произносится аль дэ́нтэ) — состояние кулинарной готовности макаронных изделий или риса как твердые при укусе.

В современной итальянской кулинарии этот термин обозначает идеальную консистенцию макаронных изделий и подразумевает короткое время приготовления. Molto al dente — это кулинарный термин, обозначающий слегка недоваренные макароны. Недоваренные макароны используются при первом этапе приготовления, когда блюдо из макарон готовится дважды.

Стоит сказать о присутствии мнения в научных кругах, что макаронные изделия со степенью готовности «al dente» имеют более низкий гликемический индекс.

Правописание термина «al dente» на русском языке не кодифицировано, поэтому при одинаковом произношении, на письме его можно встретить в различных формах: от фонетического «аль дэнтэ»/«аль дэнте» до характерного «аль денте». Также встречается и слитное написание.

Примечания

Литература 
 

Технология приготовления пищи
Макаронные изделия
Итальянская кухня